Дискография Alternative Tentacles Records — перечень релизов, записанных лейблом Alternative Tentacles (город Эмервилль  (в 1979-2002 в Сан-Франциско), Калифорния, США).  Инди-лейбл специализируется на направлениях панк-рок, инди-рок, spoken word.

Легенда

Список релизов

В США

Примечания 

General
 (Официальная дискография Alternative Tentacles)
Alternative Tentacles